Hr. Ms. O 6, een Nederlandse onderzeeboot van de O 6-klasse.
USS O-6, een Amerikaanse onderzeeboot van de O-klasse.